Намёткины
 Намёткин, Николай Сергеевич (1916—1984) — химик-органик.
 Намёткин, Сергей Семёнович (1876—1950) — химик-органик.